Ајотитлан има више значења:

 Ајотитлан (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ајотитлан (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику